НХЛ у сезоні 2000/2001 — 84-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 4 жовтня 2000. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 9 червня 2001 між Колорадо Аваланч та Нью-Джерсі Девілс перемогою «лавин» 3:1 в матчі та 4:3 в серії. Це друга перемога в Кубку Стенлі «Аваланч».

Драфт НХЛ 

38-й драфт НХЛ. В 9-и раундах було обрано 293 хокеїстів. Першим номером драфту став Рік ДіП'єтро, якого обрав клуб «Нью-Йорк Айлендерс».

Огляд 
Цього сезону ліга поповнилась двома клубами: «Міннесота Вайлд» зі штату Міннесота та клуб з Огайо «Колумбус Блю-Джекетс», таким чином ліга налічує 30 команд. «Блю-Джекетс» приєднався до Центрального дивізіону, а «Міннесота» до Північно-Західного дивізіону.

«Даллас Старс» провів останній сезон на арені «Reunion Arena» з наступного сезону клуб буде виступати на новій арені «Амерікан-Ерлайнс-центр».

27 грудня 2000 року повернувся до гри Маріо Лем'є, він провів лише 43 матчі та набрав 76 очок. Його партнер Яромир Ягр став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату. 

Встановлений новий рекорд кількості сухих матчів у лізі — 186, до цього в сезонах 1997/98 і 1998/99 таких матчів у кожному було по 160.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
51-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 4 лютого 2001 року на «Пепсі-центр» (Денвер): Світ — Північна Америка 12:14 (3:3, 4:6, 5:5).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Володар Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 2000/2001 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 2000—2001
2000 у канадському спорті
2001 у канадському спорті